Miejscowości w USA:
 Sturgis – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Union
 Sturgis – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph
 Sturgis – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Oktibbeha
 Sturgis – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Meade
Gminy w USA:
 Sturgis (ang. Sturgis Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph